Хонсьно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ловичский повят, Лодзинское воеводство. Население — 3200 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Блендув
 Хонсьно
 Голеньско
 Карнкув
 Каршнице-Дуже
 Каршнице-Мале
 Марянка
 Мастки
 Неспуша-Весь
 Нова-Неспуша
 Пшемыслув
 Сержники
 Сковрода-Полуднёва
 Сковрода-Пулноцна
 Выборув

Соседние гмины 
 Гмина Керноза
 Гмина Коцежев-Полуднёвы
 Гмина Лович
 Лович
 Гмина Здуны

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства